Yeji bezeichnet:
	
 Yeji (Ghana), Dorf in der Brong-Ahafo Region in Ghana, 
 Yeji (Lu’an), Stadtbezirk (叶集区) der Stadt Lu’an in der chinesischen Provinz Anhui.